stazione di EUR Fermi – stazione della metropolitana di Roma
 stazione di Fermi – stazione della metropolitana di Torino